Insomniac est un album du groupe Green Day.
Insomniac est un album du chanteur Enrique Iglesias.
Insomniac Games est un studio de développement de jeux vidéo.